Немања Тошић (Београд, 23. јануара 1997) српски је фудбалер који тренутно наступа за Чукарички.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Раковице
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Мачве
Фудбалери Чукаричког
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије